Конюхівська сільська рада — Волинська область, Локачинський район
 Конюхівська сільська рада — Львівська область, Стрийський район
 Конюхівська сільська рада — Тернопільська область, Козівський район